Оле́г Станисла́вович Кирю́хин (25 февраля 1975, Мариуполь) — украинский боксёр минимальной весовой категории, выступал за сборную Украины в 1990-е годы. Интерконтинентальный чемпион по версии IBF, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Атланте, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы, многократный победитель и призёр национального первенства, заслуженный мастер спорта. В период 2000—2001 в наилегчайшем весе боксировал на профессиональном уровне (5 побед, 1 поражение, 0 ничьи), завоевал пояс Интерконтинентального чемпиона IBF. Ныне занимается тренерской деятельностью и бизнесом.

Биография 
Олег Кирюхин родился 25 февраля 1975 года в городе Мариуполе, Донецкой области. Активно заниматься боксом начал в возрасте десяти лет в местном спортивным клубе «Азовсталь» под руководством заслуженных тренеров Черенкова В. И. и Харченко В. Г. Одновременно с этим учился в спортшколе № 41, потом в мариупольском строительном техникуме, окончил Донецкий государственный институт культуры и спорта. Первый успех на международной арене пришёл к нему в 1993 году, когда в минимальном весе он выиграл чемпионат Европы среди юниоров. Эта победа помогла ему пробиться во взрослую сборную страны, в 1995 году молодой боксёр съездил на чемпионат мира в Берлин, однако в число призёров не попал.

1996 год получился наиболее успешным в карьере Кирюхина, он завоевал серебряную медаль на европейском первенстве в датском городе Вайле и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Атланте, где дошёл до стадии полуфиналов, выбил из борьбы будущего чемпиона мира по версии WBA колумбийца Антонио Мендосу, проиграв лишь титулованному болгарину Даниелю Петрову Божинову, который в итоге и стал чемпионом. В 1998 году спортсмен выиграл бронзу на чемпионате Европы в Минске, стал обладателем командного Кубка мира, прошедшего во Львове, побывал на Играх доброй воли в Нью-Йорке.

В начале 2000 года решил попробовать себя в профессиональном боксе, покинул сборную и переехал на постоянное жительство в Великобританию. Однако его карьера в профессионалах длилась не долго, в течение года он провёл шесть боёв в наилегчайшей весовой категории, из них пять выиграл (в том числе четыре нокаутом), один проиграл единогласным решением судей. Позже вернулся в родной Мариуполь, где стал соучредителем компании «Олег Кирюхин», занимающейся изготовлением билбордов, неоновой рекламы, лайт-боксов, различных вывесок, козырьков, ситилайтов и других рекламных конструкций. В настоящее время занимает должность президента этой фирмы.

Награды 
 Почётный знак отличия Президента Украины (07.08.1996)

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Олег Кирюхин» — сайт компании спортсмена

Боксёры Украины
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры минимальной весовой категории
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Заслуженные мастера спорта Украины